Септомаргина́льная трабе́кула (также известная как модера́торная полоса́) представляет собой пучок миокарда в правом желудочке сердца. Этот пучок выражен у овец и у некоторых других животных, а также есть у человека. Считалось, что из-за особенностей прикрепления трабекула предотвращает перерастяжение желудочка и была названа «модераторной полосой». Впервые она была описана Леонардо да Винчи.

Структура и функция 
Септомаргинальная трабекула соединяет основание передней сосочковой мышцы с межжелудочковой перегородкой.

Трабекула часто состоит из двух частей: септопапиллярной и папилломаргинальной. Первая часть проходит от перегородки к основанию сосочковой мышцы, вторая часть направляется далее, от основания сосновой мышцы к краниальной стенке правого желудочка.

Основное значение трабекулы в том, что она содержит часть правой ножки пучка Гиса, обеспечивающей соединение проводящей системы сердца и передней сосочковой мышцы. Этот короткий путь через камеру желудочка обеспечивает одинаковое время проведения в левом и правом желудочках, что позволяет координировать сокращение передней папиллярной мышцы.

Клиническое значение 
Септомаргинальная трабекула часто используется радиологами и акушерами для облегчения идентификации правого желудочка при пренатальном УЗИ. Кроме этого, установлено, что область септомаргинальной трабекулы может считаться наиболее оптимальной для проведения постоянной электрокардиостимуляции.

См. также 
 Трабекула

Примечания 

Сердце